Naurun eredetileg 169 falu volt; 1900-ra ezek már részben elhagyatottak, lakatlanok voltak vagy elpusztultak. Az egyes falukban növekedő populáció oda vezetett, hogy összeolvadtak egyetlen településsé, ami ma már elfoglalja az egész partszakaszt.

A

B

D

E

G

I

K

M

N

O

R

T

U

W

Y 

Telepu~lesei
Települések listái országok szerint